Kirnberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Kirnberger (1875–1962), Minister des Volksstaates Hessen
 Johann Philipp Kirnberger (1721–1783), deutscher Musiktheoretiker und Komponist
 Urban Lorenz Kirnberger (1819–1892), deutscher Musikpädagoge, Organist und Komponist

Siehe auch:
 Kirnberger-Stimmung